Херальд Сан Тур () — ежегодная шоссейная многодневная велогонка, проводящаяся в окрестностях Мельбурна в профинции Виктория, Австралия. Основанная в 1952 году, является старейшей австралийской велогонкой. В настоящее время  проводится  в течение пяти дней в феврале. Названа в честь Herald Sun, единственной ежедневной газеты в Мельбурне. Гонка проводится под эгидой Международного союза велосипедистов, входит в Oceania Tour.

Победители

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 
  
 Херальд Сан Тур (siteducyclisme.net)
 Херальд Сан Тур (cqranking.com)
 Херальд Сан Тур (memoire-du-cyclisme.eu)

Мероприятия, регулярно проводимые с 1952 года
Велогонки в Австралии
Спортивные соревнования в Виктории